August Schram ist der Name folgender Personen:

* August Schram (Unternehmer) (1843–1891), böhmischer Unternehmer
 August Schram (Sänger) (* 1979), Schweizer Oratorien- und Opern-Tenor